Ел Пемоче има више значења:

 Ел Пемоче (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Пемоче (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику